Aron Bugarski (bugarski Арон) bio je bugarski plemić, treći sin komesa Nikole te brat cara Samuila Bugarskog. Nakon što su istočni dijelovi Bugarske potpali pod vlast Bizantskog Carstva 971., Aron i njegova tri brata David, Mojsije i Samuilo pružali su otpor na zapadu svoje zemlje. Zvani su Kometopuli te su vladali zajedno jer su zakoniti nasljednici prijestolja, Boris II. Bugarski i Roman Bugarski, bili zatočeni u Konstantinopolu. Aronova je rezidencija bila Serdica (danas Sofija) te je on morao braniti svoje područje od Bizantinaca.

Samuilo je dao pogubiti Arona i njegovu obitelj zbog izdaje, 976., ali je Samuilov sin, Gavril Radomir, uspio spasiti svojim zagovorom Aronovog najstarijeg sina, Ivana Vladislava, koji je poslije postao car.

Obiteljsko stablo

Alternativno podrijetlo 
Prema jednoj teoriji, Aron je bio sin Ivana, koji je bio sin Simeona.

Izvori i bilješke

Prvo Bugarsko Carstvo
Bugarsko plemstvo